Jarry puede estar referido a los siguientes artículos:

Lugares
 Jarry (Montreal), estación del metro de Montreal (subway, subterráneo), Canadá.
 Jarry Street, calle de Montreal (Canadá).  
 Jarry Park, un parque urbano en Montreal, Canadá.
 Jarry Park Stadium, estadio de basquetbol (baloncesto) en Montreal, Canadá.
 Jarry (Guadelupe), zona industrial de las islas Guadalupe.

Personas
 Alfred Jarry (1873–1907), escritor francés, dramaturgo y novelista.
 Nicolas Jarry (siglo XVII), calígrafo francés.
 Raoul Jarry (1885-1930), político canadiense y agente inmobiliario.
 Rachel Jarry, deportista australiana.
 Nicolás Jarry (tenista), deportista chileno.

Otros
 Route 193 Jarry, línea de ómnibus en Montreal, Canadá.